Denise – forma francese del nome proprio di persona Dionisia
Denise – cantautrice e musicista italiana
Denise – comune dello stato del Mato Grosso, Brasile
Denise – componente dell'Original Chip Set
Denise – spin-off del telefilm I Robinson
Denise – brano musicale scritto da Neil Levenson e pubblicato da vari artisti, tra cui Randy & the Rainbows e Blondie
Denise – singolo di Amedeo Minghi
 Denise – asteroide